D.E.B.S., un court métrage américain d'Angela Robinson (2003).
 D.E.B.S., un film américain d'Angela Robinson (2004).